Шумля́нський — українське прізвище.

Носії прізвища 
 Шумлянський Атанасій — православний луцький єпископ 1686—1695.
 Шумлянський А. — Заліщицький повітовий маршалок Тернопільського краю
 Шумлянський Ґедеон (*? — †1706), син Атанасія Шумлянського, василіянин.
 Шумлянський Йосиф (1643—1708) — церковний діяч, православний, згодом унійний єпископ Львівський.
 Шумлянський Кирило (? — 1726) — церковний діяч, василіянин.
 Шумлянський Олександр Михайлович (1748—1795) — лікар-учений, медичний діяч.
 Шумлянський Онуфрій (? — 1762) — єпископ УГКЦ.
 Шумлянський Павло Михайлович (1750—1821), лікар-хірург, фармаколог, діяч медичної освіти.
 Шумлянський Федір Михайлович (1887–1980, Одеса) — український мовознавець.

Примітки 

Українські прізвища
Шумлянські